Termin -{S32}- ima više značenja.

 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S32
 S poštanska oblast, S32 oblast u Šefildu, Engleska